Sezóna 1998/1999 byla 25. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal CHH Txuri-Urdin.

Konečná tabulka základní části

Play off

Semifinále

Finále 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 1998
Lední hokej v roce 1999